Julio Urquijo ou Julio Urkixo Ibarra, né le  à Deusto et mort le  à Saint-Sébastien, est un écrivain, bascologue et académicien basque espagnol.

En 1907, Julio Urquijo crée la Revue Internationale des Études Basques ou RIEV, et participe grandement toute sa vie au sein de la Société d'études basques ou Eusko Ikaskuntza) et de l'Académie de la langue basque ou Euskaltzaindia.

Bibliographie 
 Bibliografía vascongada. Un manuscrito vasco-latino que se creía perdido, Saint-Sébastien, 1905.
 Los refranes vascos de Sauguis traducidos y anotados por A. Lamaignère, Bayonne, 1909.
 La tercera Celestina y el Canto de Lelo, Paris, 1911.
 Una fuente del «Guero» (Axular imitador de Fr. Luis de Granada), Donibane Lohizune, 1912.
 Estado actual de los estudios relativos a la lengua vasca. Discurso pronunciado en el Congreso de Oñate el 3 de septiembre de 1918, Bilbao, 1918.
 Lengua Internacional y Lenguas nacionales. El «euskera», lengua de civilización, Saint-Sébastien, 1919.
 El refranero vasco, t. I: Los refranes de Garibay, Saint-Sébastien, 1919.
 Un juicio sujeto a revisión. Menéndez Pelayo y los Caballeros de Azcoitia, Saint-Sébastien, 1925.
 La cruz de sangre. El Cura Santa Cruz. Pequeña rectificación histórica (a G. Bernoville), Saint-Sébastien, 1928.
 Discursos leídos ante la Real Academia en la recepción pública de D. Julio de Urquijo e Ibarra el día 24 de noviembre de 1929, Saint-Sébastien, 1929.
 Los amigos del País, según cartas y otros documentos inéditos del s. XVIII, Saint-Sébastien, 1929.
 Primitiae lingvae vasconum: Version española, Hugo Ernst Mario Schuchardt, Angel Irigaray, Julio de Urquijo e Ybarra, 1947, 88 pages.

 Autres
 L'Imparfait basque: lettre à M. Julio de Urquijo, directeur de la "Revue internationale des études basques, Jean-Joseph Saroïhandy, Impr. Martin, Mena, 1916, 16 pages.
 Hugo Schuchardt, Julio de Urquijo, correspondencia, 1906-1927, Ernst Mario Schuchardt, Julio de Urquijo e Ybarra, Bernhard Hurch, 1997, 379 pages.

Notes et références

Liens externes 
 
  Julio Urquijo sur Auñamendi Eusko Entziklopedia
  Literaturaren zubitegia sur Julio Urquijo
  Bidegileak bilduma (Biographie complète)

Écrivain de langue basque
Essayiste espagnol
Bertsolari
Bascologue
Étudiant de l'université de Salamanque
Membre de l'Académie de la langue basque
Membre de l'Académie royale espagnole
Membre de la Société d'études basques
Grand-croix de l'ordre d'Alphonse X le Sage
Naissance en avril 1871
Naissance à Bilbao
Décès en octobre 1950
Décès à Saint-Sébastien (Espagne)
Décès à 79 ans
Député espagnol de la Ire législature de la Seconde République
Personnalité de la Communion traditionaliste